Яресько — прізвище.

Відомі носії 
 Яресько Наталія (*1965) — українська громадська діячка і підприємиця, співзасновниця і партнерка-керівниця компанії «Horizon Capital», президент і Головна виконавча директорка «Western NIS Enterprise Fund», екс-міністр фінансів України.
 Яресько Катерина Вікторівна (*1967) — українська волонтерка, громадський журналіст, активістка ГО «Автомайдан-Харків»,

Прізвища